Haulik György, (1786–1869) zágrábi érsek
Haulik György, (1879–1942) gazdálkodó, országgyűlési képviselő